Pompeje – miejscowość i gmina we Włoszech, założone w 1891 roku
 Pompeje – miasto we Włoszech zniszczone przez erupcję wulkanu Wezuwiusz w 79 roku
 Pompeje – niemiecko-amerykańsko-kanadyjski dramat przygodowy z 2014 roku
 Pompei: Legenda Wezuwiusza – komputerowa przygodowa gra historyczna z 2000 roku, produkcji Cryo Intreactive